He Sirin (chinesisch 何錫林 / 何锡林, Pinyin Hé Xīlín; * 30. August 1989 in Guangzhou) ist eine türkische Tischtennisspielerin chinesischer Abstammung. Sie nahm an drei Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften teil. Zusammen mit Van Bora erreichte sie bei der Europameisterschaft 2010 im Mixed das Halbfinale.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 He Sirin auf der Website von (tischtennis-infos.de) (abgerufen am 15. Mai 2020)
 Spielerprofil über He Sirin auf tabletennis.guide (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Türkei)
Türke
Chinese
Geboren 1989
Frau